{{Кинематографист
| имя                  = Лаз Алонсо
| оригинал имени       = 
| изображение          = CCHPounderLazAlonsoDec09.jpg
| описание изображения = С Си Си Эйч Паундер, 2009 год.
| имя при рождении     = Лазаро АлонсоLazaro Alonso
| профессия            = 
| годы активности      = 
| награды              = NAACP Image Award (2012)
}}
Лаз Ало́нсо (; ) — американский актёр кино и телевидения, известный по ролям в фильмах «Аватар», «Форсаж 4» и «Форсаж 6».

 Биография 
Лазаро Алонсо родился 25 марта 1974 года в Вашингтоне (США). Имеет афрокубинские корни. Окончил Говардский университет со степенью «Бакалавр делового администрирования» в сфере маркетинга. Работал инвестиционным банкиром в банке Merrill Lynch на Уолл-стрит.

В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе в долине Сан-Фернандо.

 Карьера 
Алонсо впервые появился на телеэкране в 2000 году в фильме «», а уже в следующем году состоялся его дебют в большом кино — в ленте «».

Актер исполнял второстепенные роли в таких проектах, как «Братство танца», «Морпехи», «Искушение», «Вниз по жизни», «Лепрекон 6: Домой», «Рождество» и «Чудо святой Анны».

Успешным для Лаза стал 2009 год. Он вошел в ТОП-10 списка Variety «актеры, фильмы с которыми нужно смотреть». Исполнил роль главного антагониста в фильме «Форсаж 4» (впоследствии его персонаж, Феникс Кальдерон, появится и в «Форсаже 6»). Кроме того, в том же году состоялась мировая премьера научно-фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, в котором Алонсо сыграл Тсу’тея, на’ви из клана Оматикайя.

В 2011 актер исполнил одну из главных ролей в сериале «Короли побега», а в 2013-м — сыграл Пола Картера в сериале «В поле зрения». В период с 2013 по 2020 год Алонсо можно было увидеть в проектах «Тайны Лауры», «Детройт», «Пацаны» и др.

 Фильмография 

 Награды и номинации 
 2011 —  в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Испытание свадьбой» — номинация.
 2012 — Премия «» в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Испытание свадьбой» — номинация.
 2012 — Премия NAACP Image Award'' в категории «Выдающийся актёр в кинофильме» за роль в фильме «Испытание свадьбой» — победа.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Говардского университета
Киноактёры США